Sanamunda puede referirse a:

 el nombre común de la planta Geum urbanum, de la familia de las rosáceas;
 el nombre común de la planta leñosa Thymelaea tartonraira; o
 uno de los sinónimos del género botánico Passerina.